Olaszország
Monteleone di Fermo, település Olaszországban, Marche régióban, Fermo megyében
Monteleone d’Orvieto, község Olaszországban, Umbria régióban, Termi megyében
Monteleone di Puglia, község Olaszországban, Puglia régióban, Foggia megyében
Monteleone Rocca Doria, település Olaszországban, Szardínia régióban, Sassari megyében
Monteleone Sabino, település Olaszországban, Lazio régióban, Rieti megyében
Monteleone di Spoleto, település Olaszországban, Umbria régióban, Perugia megyében